Frank Clark peut désigner :
 Frank Clark (1857-1945), un acteur et scénariste américain ;
 Frank Clark (1943-), un footballeur et entraîneur anglais ;
 Frank Clark (1993-), un joueur américain de football américain.